43-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Львові з 2 по 15 березня 1974 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1974 року проходив за швейцарською системою у 13 турів за участі 58 шахістів.

Головний суддя — А.Рейман (Сімферополь).

Чемпіоном України втретє поспіль став одесит Лев Альбурт.
Набравши 10 з 13 очок, Альбурт на пів очка випередив найближчих переслідувачів Костянтина Лернера (Одеса) та Володимира Пересипкіна (Київ).

Турнірна таблиця

Література 
 В. Г. Батура «Шаховий енциклопедичний словник»: Луцьк. Видавництво «Вежа друк», 2016.- 570 с.  — ISBN 978-966-361-748-0

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1974 у шахах
1974 в українському спорті
Спортивні змагання у Львові
Березень 1974
Чемпіонати УРСР із шахів